Lirio amarillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Alstroemeria patagonica.
El nombre común de la planta Iris latifolia.
El nombre común de la planta Iris pseudacorus.
El nombre común de la planta Iris spuria.
El nombre común de la planta '''''Lilium martagon.